Cruztón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cruztón, Chamula, Chiapas, 
 Cruztón, San Juan Cancuc, Chiapas, 
 Cruztón, Chenalhó, Chiapas, 
 Cruztón, Chalchihuitán, Chiapas, 
 Cruztón, Venustiano Carranza, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar